Skybus steht für

 Skybus Airlines, ehemalige US-amerikanische Billigfluggesellschaft
 Skybus Jet Cargo, peruanische Frachtfluggesellschaft